Daudin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francois-Marie Daudin
 Francois Marie Daudin